Le château de Montebello est un château de la Suisse.
 Le château de Montebello est un hôtel luxueux à Montebello au Québec.

Montebello